Миус — имя собственное, выступает в виде топонимов и названий.

Топонимы 
 Миус — река в России и на Украине, впадает в Азовское море.
 Миус — село в Ершовском районе Саратовской области России.
 Миус — посёлок в Попаснянском районе Луганской области Украины.
 Миус — аэродром в городе Сарове Нижегородской области России.

Другое 
 «Миус» — советский дистанционно управляемый боевой модуль, вооружённый 30-мм гранатомётом.

См. также 
 Миусс
 Миусс (село)
 Миусы

Примечания